Treat 'Em Rough – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 Treat 'Em Rough (The Two-Gun Man) – film del 1919 diretto da Lynn Reynolds
 Treat 'Em Rough – film del 1942 diretto da Ray Taylor